Донато Гера има више значења:

 Донато Гера (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Донато Гера (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Донато Гера (Уилоапан де Кваутемок), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику